Assento, do verbo senta ou assenta:

 Assento - um lugar ou objeto para assentar-se
 Assento ejetor - um sistema de emergência.
 Assento de nascimento - um documento.
 Direito de assento - permissão, cedida pela coroa, de comercializar escravos com as colônias portuguesas.

Veja também
 Assentamento

Desambiguação